Godefroi ist der Name folgender Personen:

 Dionysius Gothofredus (Denis Godefroi, Denis Godefroy; 1549–1622), französischer Rechtswissenschaftler
 Michael Hendrik Godefroi (1814–1882), holländischer Jurist und Politiker
 Godefroi von Clermont, Bischof von Beauvais
 Gottfried von Falmagne (auch: Gottfried von Falmagne, auch God(e)frid von Falmagne (Fallenmaigne) oder Godefroi de Falmagne; * um 1065, † 1128), Erzbischof von Trier
 Gottfried von Saint-Omer (auch: Godefridus de Sancto Andemardo, Gaufred, Godefroi), flämischer Ritter und Gründungsmitglied des Templerordens
 René Godeffroi Le Hachard, Comte de Linange, Prince de Chabanois (René Godefroi Le Hachard, Comte de Linange, Prince de Chabonois), Hochstapler und Betrüger 

Godefroi war ein Deckname
 des französischen Geheimdienstmitarbeiters Gustave Bertrand

Siehe auch:
 Gottfried
 Godefroid
 Godefroy